



Toponyme
Carlos Chagas est une municipalité de l'État du Minas Gerais.

Médecine
Carlos Justiniano Ribeiro Chagas était un médecin ;
 La maladie de Chagas a été découverte par ce dernier.